

Наурузовська сільська рада — сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Наурузовська сільська рада — сільське поселення, Учалинський район, Башкортостан